Der Mazda CX-3 ist ein kompaktes Sport Utility Vehicle (SUV) des japanischen Automobilherstellers Mazda. Im November 2014 wurde es auf der Los Angeles Auto Show erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Premiere in Europa fand am Genfer Auto-Salon im März 2015 statt, zeitgleich startete der Vorverkauf in Deutschland. Im Juni 2015 folgte hier die Markteinführung. Ende 2021 wurde der Verkauf in Europa und Nordamerika eingestellt. Für andere Märkte bleibt die Baureihe aber in Produktion.

Der CX-3 basiert auf der gleichen Plattform wie der Mazda2 und ist nur in einer Karosserievariante, mit vier Türen und fünf Sitzplätzen, erhältlich.

Als Antrieb dienen ein 1,5-l-Dieselmotor mit 77 kW (105 PS), sowie ein 2,0-l-Ottomotor mit  Benzindirekteinspritzung, der in zwei Leistungsstufen – mit 88 kW (120 PS) und 110 kW (150 PS) – erhältlich ist. Alle Motorvarianten bieten Mazdas SkyActiv-Technik und ein Start-Stopp-System. SkyActiv-Technik bedeutet u. a. eine Verdichtung von 14:1, Motorblock aus einer Aluminium-Legierung, Mehrlochinjektoren und weniger Reibung. Bis Februar 2011 hatte Mazda dafür nach eigenen Angaben mehr als 130 Patente beantragt. Das Modell ist wahlweise mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einer Sechsstufen-Automatik lieferbar. Ebenfalls kann zwischen serienmäßigem Frontantrieb und dem gegen Mehrpreis erhältlichen elektronisch geregelten Allradantrieb gewählt werden.

Die höchste Ausstattungstufe (Sports-Line) enthält auch ein Head-Up-Display. Diese kann auf Wunsch mit Matrix-LED-Scheinwerfern ausgerüstet werden. Serienausstattung sind dort wie in der Exclusive-Line Voll-LED-Scheinwerfer.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen in Deutschland 
Zwischen 2015 und 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 79.469 Mazda CX-3 neu zugelassen worden. Mit 19.050 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr. Zwischen 2016 und 2019 war der CX-3 nach dem CX-5 das am zweithäufigsten verkaufte Mazda-Modell in Deutschland.

Weblinks

Einzelnachweise 

Cx03
Sport Utility Vehicle
Kombi